Slovo Churchill může mít několik významů:
příjmení
 slavný britský rod Churchillů:
 John Churchill, vévoda z Marlborough (1650–1722), britský vojevůdce
 John Spencer-Churchill (1822–1883), britský státník
 Randolph Churchill (1849–1895), britský politik 
 Winston Churchill (1874–1965), britský politik

 další Churchillové:
 Kim Churchill (* 1990), australský zpěvák
 Winston Churchill (spisovatel) (1871–1947), americký spisovatel

zeměpisná jména
 města a vesnice:
 Churchill (Queensland), město v Austrálii
 Churchill (Victoria), město v Austrálii
 Churchill (Pensylvánie), město v USA
 Churchill (Manitoba), město v Kanadě

 jiné:
 Churchill (přítok Hudsonova zálivu) – řeka v Kanadě vlévající se do Hudsonova zálivu
 Churchill (přítok Atlantského oceánu) – řeka v Kanadě vlévající se do Atlantského oceánu
 Churchillovy vodopády – vodopády na řece Churchill v Kanadě
 Churchill – jezero v Saskatchewanu v Kanadě
 Churchill Downs – dostihové závodiště v Louisville, Kentucky v USA
 Churchill Square – kancelářský a bytový komplex v Praze

ústavy a instituce
 Churchill College, University of Cambridge

další významy
 Churchill (tank), britský tank

Externí odkazy